Шарон:

Персоналии 
Шарон - еврейская фамилия.
 Шарон, Александр Михайлович (1840—1881) — российский художник-акварелист портретной живописи.
 Шарон, Ариэль (1928—2014) — премьер-министр Израиля (2001—2006).
 Шарон, Арье (1900—1984) — израильский архитектор, лауреат Государственной премии Израиля по архитектуре.
 Шарон, Егор Егорович (1849—1901) — российский контр-адмирал.
 Шарон, Егор Николаевич (1797—1869) — российский инженер-генерал-майор.
 Шарон, Натан (урождённый Натан Штрикман; 1925—2011) — израильский биохимик.

Другое 
 Долина Шарон (Сарон) — плодородная равнинная местность, долина в центральном Израиле.
 Шарон — разновидность хурмы восточной с низким содержанием танинов, названая так в честь долины в Израиле.
 Шарон — тауншип в округе Ле-Сур, Миннесота, США.
 Шарон — исчезнувший посёлок в Калмыкии, Россия.

См. также 
 Шаррон
 Шарон — другое название Харона, спутника Плутона